Крыло́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Крылова, Алиса Сергеевна (род. 1982) — супермодель.
 Крылова, Алла Юрьевна — химик, лауреат премии имени В. Н. Ипатьева.
 Крылова, Анжелика Алексеевна (род. 1973) — российская фигуристка.
 
 Крылова, Вера Петровна (1920—1951) — участница Великой Отечественной войны.
 Крылова, Галина Анатольевна (род. 1959) — российский адвокат.
 Крылова, Зоя Петровна (1944—2017) — советский и российский журналист и общественный деятель.
Крылова, Ида Ивановна (1925—1999) —  советская марийская народная певица, педагог, общественный деятель, заслуженный учитель школы Марийской АССР.
 Крылова, Инна Александровна (1937—2018) — учёный, химик, лакокрасочник, специалист по электроосаждению.
 Крылова, Лидия Евгеньевна (род. 1951) — советская гребчиха.
 Крылова, Людмила Ивановна (род. 1938) — советская российская актриса.
 Крылова, Матрёна Алексеевна (1910—?) — сварщица Мытищинского машиностроительного завода. Герой Социалистического Труда.
 Крылова, Нина Георгиевна (1925—1995) — советский врач, Герой Социалистического Труда.
 Крылова, Элла Николаевна (род. 1967) — русская поэтесса, прозаик и литературный критик.

Составные фамилии 
 Крылова-Лукомская, Татьяна Николаевна (1901—1984) — советский учёный, физик-оптик.